Forrest se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Forrest
 Laura L. Forrest